Dans l’Antiquité, la chorégie était la charge d’un chorège. la fonction de ce dernier était d'organiser, à ses frais, les chœurs des concours dramatiques et musicaux.
 Les Chorégies d’Orange sont un festival d’art lyrique.